Košutica est un toponyme qui peut désigner :
 Košutica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
 Košutica/Koshuticë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.